Волошинова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Волошинова, Александра Андреевна (1900—1944) — руководитель самой крупной патриотической группы Крымского подполья в Симферополе в период немецко-румынской оккупации.
 Волошинова, Любовь Феоктистовна (род. 1952) —  российский архитектор, писатель и краевед.